The International 2011 war die erste Ausgabe des Dota-2-Turniers The International, das auf der Gamescom ausgetragen wurde. Es begann am 17. August 2011 und endete am 21. August 2011. Das ausgeschüttete Preisgeld betrug 1.600.000 US-Dollar, wovon 1.000.000 Dollar an das siegreiche Team gingen. Damit war es zu seiner Zeit das Turnier mit dem höchsten Preisgeld überhaupt, bis es vom Nachfolger The International 2013 überboten wurde. Es gewann das ukrainische Team Natus Vincere, nachdem es das chinesische Team EHOME mit 3:1 im Finale besiegte.

Hintergrund und Format 
Hauptgrund zur Austragung des Turniers war es, Dota 2 als Fortsetzung der Warcraft-3-Modifikation Defense of the Ancients vorzustellen. Das Turnier war ein Einladungsturnier. Die besten 16 Mannschaften im Vorgänger Defense of the Ancients wurden dazu eingeladen.

Am ersten Tag wurde die Gruppenphase gestartet. Die Teams wurden in 4 Gruppen zu je 4 Mannschaften aufgeteilt, wo jedes Team gegen jedes andere Team ein Spiel bestritt. An den drei folgenden Tagen fand die Endrunde statt, die im Double-knock-out-System gespielt wurde. Die zwei besten Teams in der Gruppe starteten im oberen Bracket. Die zwei schlechteren im unteren. Die letzte Runde des oberen Brackets, sowie die 5. und die letzte Runde des unteren Brackets wurden im Best of 3 ausgetragen. Das Finale wurde im Best of 5 ausgetragen, wobei das Team aus dem Oberen Bracket mit einem Sieg startete. Alle anderen Spiele waren Best of 1

Teams 
  MeetYourMakers
  MitTH.Trust
 
  Virus Gaming
  MUFC
 
  Mineski
 
 
 
  Storm Games Clan
  OK.Nirvana.CN
  OK.Nirvana.Int
  GosuGamers
  Next Evolution

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptevent

Oberes Bracket

Unteres Bracket

Finale 
Anmerkung: Natus Vincere bekam, weil sie vom Oberen Bracket kamen, einen 1:0-Vorsprung vor dem Start der Serie. Damit benötigten sie nur zwei Siege, während EHOME drei benötigte.

Preisgeld

Weblinks 
 Artikel zum The International 2011 auf Liquipedia

E-Sport-Veranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Köln